Kuljani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kuljani, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Kuljani, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Kuljani, un village situé dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina.